Walter Groth ist der Name folgender Personen:

* Walter Groth (Mediziner, 1883) (1883–1947), deutscher Sanitätsoffizier
 Walter Groth (Mediziner, 1921) (1921–1989), deutscher Veterinärmediziner
 Walter Groth (Footballspieler) (* 1947), US-amerikanischer American-Football-Spieler